

Cinema e televisione
 Do or Die – serial cinematografico del 1921
 Do or Die – film del 1991 diretto da Andy Sidaris
 Do or Die – film TV del 2003 diretto da David Jackson
 Il ballo di fine anno (Do or Die) – episodio della seconda stagione di Everwood

Musica 
 Do or Die – duo hip hop statunitense
 Do or Die – singolo di Grace Jones del 1978
 Do or Die: Nico in Europe – album di Nico del 1982
 Do or Die – album di Ant Banks del 1995
 Do or Die – album dei Dropkick Murphys del 1998
 Do or Die – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2013